Никола Петровић Његош (Сен Николас ди Пелем, 24. јул 1944) је принц из краљевске династије Петровићи Његоши и претендент на црногорски трон. Познат је као црногорски монархиста и традиционалиста, као и Краљ Никола -{II}- Црногорски.

Биографија 
Рођен је од оца Михаила, Војводе од Грахова и Зете, и мајке Женевјев, рођене Прижан. Завршио је академију -{L'École des Beaux-Arts}- у Паризу 1970. године. Ожењен је са Франсисом Наваро са којом има децу Алтинају и Бориса.

По професији је архитекта и аутор је више архитектонских пројеката у Француској. Говори француски и енглески језик. По вероисповјести је православац. 

Председник је Бијенала на Цетињу. Поседује француско и црногорско држављанство.

Добитник је Националног ордена Легије части Француске 2017. године.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Титуле и одликовања 

 Велики господар реда Петровић Његош
 Велики господар реда Светог Петра Цетињског 
 Велики господар реда књаза Данила I

Референце

Литература 
 Ко је ко у Црној Гори, -{II}- издање 1999. АМЦ – Золак & Золак, Архе Будва

Спољашње везе 

 Биографија на званичном сајту династије Петровић-Његош
 Српски принц неће да се извињава црногорском („Блиц“, 14. јул 2010.)
 Принцу Петровићу куће, стан и милиони евра („Политика“, 23. април 2011)

Рођени 1944.
Петровићи Његоши
Архитекти